Gaius Sulpicius Paterculus, Romeins consul in 258 v. Chr..
Marcus Velleius Paterculus, Romeins geschiedkundige die leefde rond het begin van de jaartelling.